Het seizoen 1949-50 was de 21e editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). FC Izegem, KAV Dendermonde, K. Tubantia FC en Helzold FC Zolder werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Volgende vier teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1948-49 voor de start van het seizoen:
 RRC Tournaisien degradeerde na 7 seizoenen in 2e nationale.
 RCS La Forestoise degradeerde na 23 seizoenen in 1e en 2e nationale.
 SK Roeselare degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Stade Waremmien FC degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 SK Beveren-Waes
 ES Jamboise
 FC Germinal Ekeren
 RFC Wandre Union
 Helzold FC Zolder
 Voorwaarts Tienen
 US Montagnarde
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 Rupel SK
 Ruisbroek FC
 Jeunesse Arlonaise
Eén club promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 KFC Roeselare
Eén clubs promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 FC Houdinois

Deelnemende teams

Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1949-50 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1950-51 op het eind van het seizoen:
 FC Izegem (kampioen reeks A)) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 KAV Dendermonde (kampioen reeks B) promoveerde na 11 seizoenen terug naar 2e nationale.
 K. Tubantia FC (kampioen reeks C) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Helzold FC Zolder (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste 3 ploegen van elke reeks degradeerden  naar de regionale afdelingen.

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3